Стре́лочник:
 Стрелочник — фильм голландского режиссёра Йоса Стеллинга
 Стрелочник — профессия рабочего на железной дороге
 Стрелочник — вешалка для брюк
 Стрелочник — сотрудник, на которого перекладывается вся ответственность за нарушение, совершённое его вышестоящими руководителями.